Schlechtendalia — международное научное (латинское) название двух таксонов:
 Schlechtendalia — род тлей.
 Schlechtendalia (растения) — род растений из семейства  Астровые.